Craig County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Craig County (Oklahoma)
Craig County (Virginia)